Генна́дий Козло́в:* Козлов, Геннадий Андреевич (род. 1943) — российский спортсмен, мастер спорта по самбо (1969), заслуженный тренер России.